Zeugen gesucht ist der Titel folgender Filme:
 Zeugen gesucht (1930), deutscher Schwarzweißfilm von Edmund Heuberger 
 Zeugen gesucht (1936), deutscher Kurzfilm von Phil Jutzi 
 Polizeiruf 110: Zeuge gesucht, deutscher Kriminalfilm von Vera Loebner aus dem Jahr 1980

Siehe auch:
 Zeuge gesucht, US-amerikanischer Film noir von Robert Siodmak aus dem Jahr 1944